Kocjan – połowiecki chan
 Kocjan – wieś w Słowenii
 Antoni Kocjan – polski konstruktor szybowców